Riverside South può riferirsi a:

Luoghi 
 Riverside South – quartiere periferico di Ottawa in Canada
 Riverside South – complesso di appartamenti noto anche come Trump Place a New York
 Riverside South – sviluppo di uffici a Londra, Inghilterra